Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Заліщики Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1874 році в селі змуровано храм святого великомученика Юрія Переможця з елементами оборонного типу. До того часу парафія знаходилася у с. Помірці. 

У часи більшовицької влади святиню закрили, а приміщення використовували під магазин. Відтоді споруда зазнала чималих руйнувань. Після відкриття храму в останні роки так званої «перебудови» громада під керівництвом о. Михайла Мойсея розпочала відновлення святині. Реставрувати іконостас, розпис, придбали церковну атрибутику. У храмі є чудові старовинні ікони. Силами парафіян, які є постійними жертводавцями, він набув ошатного вигляду.

У 1998 році збудовано та освячено капличку, де щороку проводять богослужіння. Сьогодні храм є не лише центром духовно-просвітницького життя, а й окрасою села

Парохи 
 о. Михайло Мойсей

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Заліщики (Чортківський район)
Церкви Святого Юрія